Jerome (Arizona)
Jerome (Arkansas)
Jerome (Idaho)
Jerome (Illinois)
Jerome (Pensilvânia)
1414 Jerome

Desambiguações de topônimos